Corrette ist der Familienname folgender Personen:

 Gaspard Corrette (geb. um 1671; gest. vor 1733), französischer Komponist und Organist 
 Michel Corrette (1707–1795), französischer Komponist 

en:Corrette